Чо́рлука () — хорватская фамилия.
 Чорлука, Ведран (род. 1986) — хорватский футболист. 
 Чорлука, Йосип (род. 1995) — боснийский футболист.